Alue Awe (Muara Dua), een plaats in Indonesië
Alue Awe (Geureudong Pase), een plaats in Indonesië